Ciudadela (spanisch für ‚Zitadelle‘) bezeichnet:

 Ciudadela (Buenos Aires), Stadt im Großraum Buenos Aires, Argentinien
 Ciudadela (Chubut), Ort in Chubut, Argentinien
 Ciutadella, spanischer Name Ciudadela, Ort auf Menorca, Spanien